Mistrovství světa v plavání 1991 bylo v pořadí šestým světovým šampionátem v plaveckých sportech, které se konalo pod záštitou Mezinárodní plavecké federace. Pořadatelem bylo australské město Perth. Mistrovství se konalo v termínu 3. až 13. ledna 1991. Účastnilo se jej 1142 sportovců. Pro Československo získala Heidemarie Bártová-Grecká ve skocích z metrového prkna druhou medaili z mistrovství světa v historii (po stříbru Mileny Duchkové z MS 1973 ve skocích z desetimetrové věže).

Medailové pořadí 

</div>

Plavání muži

volný způsob

50 m volný způsob

100 m volný způsob

200 m volný způsob

400 m volný způsob

1500 m volný způsob

Motýlek

100 m motýlek

200 m motýlek

Znak

100 m znak

200 m znak

Prsa

100 m prsa

200 m Prsa

Polohový závod

200 m polohový závod

400 m polohový závod

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob

Štafeta 4 x 200 m volný způsob

Štafeta 4 x 100 m polohový závod

Dálkové plavání

25 kilometerů

Plavání ženy

volný způsob

50 m volný způsob

100 m volný způsob

200 m volný způsob

400 m volný způsob

800 m volný způsob

Motýlek

100 m motýlek

200 m motýlek

Znak

100 m znak

200 m znak

Prsa

100 m prsa

200 m prsa

Polohový závod

200 m polohový závod

400 m polohový závod

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob

Štafeta 4 x 200 m volný způsob

Štafeta 4 x 100 m polohový závod

Dálkové plavání

25 kilometrů

Skoky do vody

Skoky muži

1 m prkno

3 m prkno

10 m věž

Skoky ženy

1 m prkno

3 m prkno

10 m věž

Synchronizované plavání

Sólo

Dvojice

Týmy

Vodní pólo

Muži

Ženy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky z mistrovství světa 

1991
Plavání v roce 1991
Plavání v Austrálii
Sport v Perthu
Sport v Austrálii v roce 1991